Европейская ассоциация экзаменационных советов по иностранным языкам ALTE () — объединение ведущих национальных организаций, занимающихся тестированием на знание языка как иностранного.

Задачей ALTE является разработка единых стандартов тестирования с однозначным распределением компетенций по уровням владения языком, которые разделены на 4 области: общий язык, туризм, работа и обучение.

Организация ALTE была основана в 1989 году Кембриджским университетом и Университетом Саламанки для приведения их методик тестирования к единому стандарту. В настоящее время стандарт имеет 6 уровней и он лег в основу CEFR.

Члены ассоциации 
 Английский язык
 Тринити-колледж (Лондон)
 ESOL Кембриджского университета
 Баскский язык
 Eusko Jaurlaritza
 Болгарский язык
 Софийский университет
 Венгерский язык
 Будапештский университет
 Галисийский язык
 Xunta de Galicia
 Греческий язык
 Афинский университет
 Датский язык
 Danish Language Testing Consortium
 Ирландский язык
 Ирландский национальный университет
 Испанский язык
 Институт Сервантеса
 Итальянский язык
 Università per Stranieri, Perugia (USP)
 Каталанский язык
 Женералитет Каталонии
 Латвийский язык
 Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvalde
 Литовский язык
 Вильнюсский университет
 Люксембургский язык
 Centre de Langues Luxembourg
 Немецкий язык
 Test Deutsch als Fremdsprache
 Институт имени Гёте
 telc GmbH
 Нидерландский язык
 Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 Cito
 Норвежский язык
 Бергенский университет
 Польский язык
 Ягеллонский университет
 Португальский язык
 Лиссабонский университет
 Русский язык
 Центр международного образования МГУ
 Санкт-Петербургский государственный университет
 Словенский язык
 Люблянский университет
 Финский язык
 University of Jyväskylä
 Уэльский язык
 Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru
 Французский язык
 Chambre de Commerce et d’industrie de Paris
 Centre international d’études pédagogiques
 Альянс Франсез
 Чешский язык
 Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета
 Шведский язык
 Стокгольмский университет
 Эсперанто
 Будапештский университет
 Эстонский язык
 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Ссылки 
 Официальный сайт

Списки:Образование
Обучение иностранным языкам